Вестерос може да се отнася за:

 Вестерос, град в централна Швеция
 Вестерос, община в централна Швеция
 Вестерос, измислен континент от фантастичния роман „Песен за огън и лед“